Брайан Уиллетт  (, род. 17 августа 1989) — американский певец, музыкант и участник группы OneRepublic. 
Брайан является членом американской поп-рок-группы OneRepublic. Он играет на клавишных, аналоговом синтезаторе, барабанах, перкуссии и исполняет бэк-вокал для группы. Впервые он начал гастролировать с ними в 2012 году по окончании тура Good Life.

Описание 

Брайан Уиллетт — шестой участник поп-рок-группы OneRepublic, присоединившийся к ним в 2017 году. Он играет на клавишных, синтезаторе, ударных и бэк-вокале. Он начал гастролировать с ними в 2012 году.

Примечания 

Музыканты США XXI века